Sustris ist der Name von

 Friedrich Sustris (* ca. 1540, † 1600), deutsch-niederländischer Maler, Dekorateur und Architekt
 Lambert Sustris (* ca. 1515, † etwa 1560), niederländischer Künstler und Maler